Суперкубок Либертадорес 1989 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 3 октября по 29 ноября 1989 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Бока Хуниорс». К участникам добавился ещё один обладатель Кубка Либертадорес - колумбийский клуб «Атлетико Насьональ». Действующий обладатель Суперкубка аргентинский клуб «Расинг» вступил в борьбу с четвертьфинала.

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1989 на сайте RSSSF

1989
Футбол в Южной Америке в 1989 году